Paulina – imię żeńskie

Miejscowości 
 Paulina – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Paulina – wieś w Polsce, w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Paulina – jednostka osadnicza w USA, w stanie Luizjana, w parafii St. James

Telewizja 
 Paulina (La Usurpadora) – telenowela meksykańska z 1998 roku z Gabrielą Spanic w roli głównej

Kolej 
 Paulina – stacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych